El término trabajador doméstico (y en femenino trabajadora domesttica) puede referirse a:

Trabajo doméstico en general o por países
 trabajador doméstico, persona que trabaja de hogar;
 trabajador doméstico en España, legislación de los trabajadores domésticos en España.
 Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados (Sintrahocu), sindicato de trabajadoras de hogar y cuidados en España.
 contrato de trabajo doméstico en la Argentina, legislación de los trabajadores domésticos en Argentina.

Tipos de trabajadores domésticos
 ama de llaves
 chófer
 cocinero
 guardia de seguridad
 jardinero
 mayordomo
 mozo 
 niñera
 sirvienta

Véase también 
 Tarea doméstica
 Trabajo reproductivo
 Trabajador
 Clase obrera
 Discriminación sexual